Вознесе́нская епархия — епархия Украинской православной церкви в административных границах Вознесенского, Кривоозёрского, Первомайского, Врадиевского, Доманёвского, Арбузинского, Братского, Веселиновского и Еланецкого районов Николаевской области.

История 
Учреждена 25 августа 2012 года решением Священного синода Украинской православной церкви, путём выделения из состава Николаевской епархии. Епископом Вознесенским и Первомайским определено быть игумену Алексию (Шпакову), клирику Киевской епархии.

Примечания

Ссылки 
 http://voznesensk.orthox.ru официальный сайт
 МОНАСТЫРИ И ХРАМЫ ВОЗНЕСЕНСКАЯ И ПЕРВОМАЙСКАЯ ЕПАРХИЯ

Канонические подразделения Украинской православной церкви (Московского патриархата)
Епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата)
Организации, основанные в 2012 году
Религия в Николаевской области
Появились в 2012 году на Украине
2010-е годы в Николаевской области
2012 год в религии